El Roble (Colombia)
 El Roble (Panama)
 El Roble (Costa Rica)